Bruno Thiry – ex pilota di rally belga
 Jules Thiry – pallanuotista belga
 Léonard Thiry – pittore fiammingo
 Paul Henri Thiry d'Holbach – filosofo, enciclopedista, traduttore e divulgatore scientifico tedesco naturalizzato francese